Села:
 Лимани — Миколаївська область, Миколаївський район, Березанська селищна громада
 Лимани — Миколаївська область, Миколаївський район, Галицинівська сільська громада